Йоан Корнелиус Мария Верман (; ) — нидерландский футболист, полузащитник клуба ПСВ.

Клубная карьера 
Верман — воспитанник клуба «Волендам». 9 сентября 2016 года в поединке против «ВВВ-Венло» он дебютировал в Эрстедивизи. 20 января 2017 года в матче против «Эйндховен» Джоуи забил свой первый гол за «Волендам». Летом 2019 года Верман перешёл в «Херенвен». 31 августа в матче против ситтардской «Фортуны» он дебютировал в Эредивизи. 21 декабря в поединке против «Хераклеса» Джоуи забил свой первый гол за «Херенвен». 

В начале 2022 года Верман перешёл в ПСВ, подписав контракт на 4,5 гола. 16 января в матче против «Гронингена» он дебютировал за новый клуб. 20 февраля в поединке против своего бывшего клуба «Херенвена» Джоуи забил свой первый гол за ПСВ. В матчах Лиги Европы против лондонского «Арсенала» и швейцарского «Цюриха» забил 3 гола. В своём дебютном сезоне Верман стал обладателем Кубка Нидерландов.

Достижения 

Клубные

 ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2021/2022
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2022

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Волендам»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Волендам»